Sam Smith (1944-2022) – cestista statunitense
 Sam Smith (n. 1955) – cestista statunitense
 Sam Smith (n. 1992) – cantante britannico

Pagine correlate 
 Samuel Smith